Claudio Lenoci (1942) – politico italiano
 Gianni Lenoci (1963-2019) – pianista e compositore italiano
 Stefano Lenoci (1897-1977) – politico italiano
 Vito Vittorio Lenoci (1934-1978) – politico italiano